Улог може да се односи на:

 Улог (привреда), уложена вриједност

или

 Улог (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ